Johan Larsson (ur. 1986) – szwedzki hokeista
 Johan Larsson (ur. 1990) – szwedzki piłkarz
 Johan Larsson (ur. 1992) – szwedzki hokeista
 Johan Larsson – szwedzki basista